Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд 2013 () — это футбольный турнир для молодёжных команд Южной Америки, который прошёл в Аргентине с 9 января по 3 февраля. Победителем стала сборная Колумбии. Лучшим бомбардиром турнира с шестью мячами стал нападающий сборной Уругвая Николас Лопес.

4 лучшие команды турнира попали на молодёжный чемпионат мира 2013, который пройдет в Турции.

Выбор места проведения 
Аргентина была выбрана в качестве хозяина на собрании Исполнительного комитета КОНМЕБОЛ 18 марта 2011 в штаб-квартире в Луке, Парагвай. На собрании, длившемся 3 часа, было решено, что Аргентина станет хозяином чемпионатов Южной Америки среди молодёжных и юношеских команд в 2013 году.

Команды 
  Аргентина (хозяева)
  Боливия
  Бразилия (действующий чемпион)
  Венесуэла
  Колумбия
  Парагвай
  Перу
  Уругвай
  Чили
  Эквадор

Города и стадионы 
Турнир проходит в двух городах: Мендосе и Сан-Хуане.

Судьи 
Судейский совет КОНМЕБОЛ выбрал следующих судей и помощников судей для работы на турнире:

Составы

Первый этап 
Первые три команды из каждой группы выходят в финальный этап.

В случае, если команды финишируют с равным количеством очков, окончательный порядок определяется по следующим критериям:
 Большая разница мячей во всех матчах
 Большее число мячей, забитых во всех матчах группы
 Лучший результат в личных встречах
 Жребий

Время начала матчей дано по Аргентинскому времени (UTC-3)

Группа A

Группа B

Финальный этап 
Команды, которые займут места с первое по четвертое, попадут на молодёжный чемпионат мира 2013.

Победитель

Статистика команд

Участники молодёжного чемпионата мира 2013 
  Колумбия
  Парагвай
  Уругвай
  Чили

Лучшие бомбардиры 
6 голов

  Николас Лопес

5 голов

  Хуан Кинтеро

  Йорди Рейна

  Николас Кастильо

4 гола

  Джон Кордоба
  Дерлис Гонсалес

  Диего Ролан

  Эли Эстерилья

3 гола

  Мигель Анхель Борха

  Матиас Перес

2 гола

  Лусиано Вьетто
  Родриго Варгас
  Хуан Пабло Ньето

  Хуниор Алонсо
  Хорхе Рохас
  Кристиан Бенавенте

  Эдисон Флорес
  Кристиан Куэвас
  Мигель Парралес

1 гол

  Агустин Альионе
  Хуан Мануэль Итурбе
  Алан Руис
  Данни Бехарано
  Маркос Жуниор
  Фред
  Хуан Пабло Аньор
  Джерсон Вергара
  Брайан Переа
  Родриго Альборно
  Хуан Вильямайор

  Густаво Гомес
  Анхель Лусена
  Сесилио Домингес
  Мигель Араухо
  Хеан Деса
  Эдвин Гомес
  Энди Поло
  Родриго Агирре
  Рубен Бентанкур
  Диего Лаксальт
  Фабрисио Формильяно

  Клаудио Баэса
  Алехандро Контрерас
  Игор Лихновски
  Николас Матурана
  Фелипе Мора
  Брайан Рабельо
  Диего Рохас
  Диего Рубио
  Гутьеррес Бастидас
  Джонни Учуари
  Хосе Севальос

Автогол
  Луис Леон (за Бразилию)

Примечания

Ссылки 
 Молодёжный чемпионат Южной Америки на сайте КОНМЕБОЛ
 Статистика турнира на сайте КОНМЕБОЛ

Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд